Civil War ist die englischsprachige Bezeichnung für Bürgerkrieg, im englischen Sprachraum fallen darunter oft:

 der Amerikanische Bürgerkrieg (Sezessionskrieg)
 der Englische Bürgerkrieg

Des Weiteren bezeichnet Civil War:
 The Civil War ist ein Dokumentarfilm in neun Teilen des US-Amerikaners Ken Burns aus dem Jahre 1990
 Civil War ist ein Lied von Guns N'Roses
 Civil War (Band), eine schwedische Power- und Heavy-Metal-Band
 Civil War (Computerspiel), ein Computer-Strategiespiel von 1968
 The First Avenger: Civil War, eine US-amerikanische Comicverfilmung aus dem Jahr 2016

im NRHP gelistete Objekte:
 Civil War Drill Hall and Armory, in Leonia, New Jersey, ID-Nr. 78001737
 Civil War Earthworks at Tallahatchie Crossing, in Abbeville, Mississippi, ID-Nr. 73001021
 Civil War Fort at Boonesboro, in Ford, Kentucky, ID-Nr. 03000262
 Civil War Fort Sites, in Washington, DC, ID-Nr. 74000274
 Civil War Fortification, in Chattanooga, Tennessee, ID-Nr. 76001779
 Civil War Fortification at Barnesville, in Ellington, Missouri, ID-Nr. 98000817
 Civil War Memorial, in Adrian, Michigan, ID-Nr. 72000632
 Civil War Monuments in Washington, DC, in Washington, DC, ID-Nr. 78000257

Siehe auch:
 The Civil Wars, US-amerikanische Countryband